Biniam Hailu, coureur cycliste érythréen.
 Hailemelekot Hailu, coureur cycliste éthiopien.
 Robel Hailu, participant éthiopien à Mister Gay Monde en 2012.
 Meseret Hailu, athlète éthiopienne, spécialiste des courses de fond.
 Sabla Wangel Hailu, aristocrate éthiopienne et la seconde épouse de l'empereur, non couronné, d’Éthiopie, Lij Iyasou.
 Hailu Shawel, ingénieur civil et homme politique éthiopien.
 Shume Hailu, athlète éthiopien, spécialiste des courses de fond.